Laurent Douzou (1954-), historien français ;
 Olivier Douzou (1963-), écrivain, illustrateur et graphiste français ;
 Pierre Douzou (1926-2000), biochimiste et essayiste français.